Дупница може да се отнася за:

 Дупница, град в Западна България;
 Дупница, пещера в Източна Тракия, Турция;
 Дупница, бивше българско село в Източна Тракия, Турция;
 Маджарово, град в България (от 1974), който от 1912 до 1959 година носи името Дупница.